Testa del Battista – opera attribuita a Giovanni Bellini o a Marco Zoppo
Testa del Battista – opera di Jusepe de Ribera
Testa del Battista – opera di Tino di Camaino
Testa del Battista – scultura marmorea di un artista anonimo friorentino del XIV secolo